33-й Чемпионат мира по шашкам-64 (русские шашки) среди мужчин 2018 проходил в Нижневартовске (Россия) с 25 октября по 3 ноября под эгидой ФМЖД в основной программе, рапиде и блице одновременно с чемпионатом мира среди женщин. Арбитр — Антон Беликов. Главный судья - арбитр Шонин Алексей (Россия)

Основная программа 

Соревнования проходили в два этапа (предварительный и финальный). Предварительный этап проводился по швейцарской системе в 8 раундов по системе микро-матчей из двух партий с контролем времени 30 минут + 30 секунд за каждый сделанный ход.

Места участников распределялись по количеству набранных очков. При равенстве очков места распределялись по усечённому коэффициенту Солкофа.

В финальный этап выходили первые 8 участников, причём, от одной страны в финальный этап попадали не более 4-х спортсменов.

В финальном этапе места разыгрывались по олимпийской системе. В полуфинале при ничейном результате микро-матча игрался второй микро-матч из двух партий с контролем 8 минут + 4 секунды за каждый сделанный ход. При ничейном результате в финал выходил игрок:

1. Одержавший победу в четвертьфинале, занявший более высокое место на предварительном этапе.

2. Занявший более высокое место на предварительном этапе.

Остальные участники продолжали борьбу в утешительном финале за 9-28 места, в котором игрались ещё два тура по швейцарской системе. Очки набранные на предварительном этапе учитывались.

 Положение после 8 раундов.

Четвертьфинал 
 Андрей Федотов — Фуад Бахтиозин 2 : 0
 Муродулло Амриллаев — Валерий Гребёнкин 2 : 0
 Гаврил Колесов — Марат Гулян 2 : 0
 Олег Дашков — Жерве Муангу 2 : 0

Полуфинал 
 Андрей Федотов — Муродулло Амриллаев 1 : 1, 1 : 1
 Гаврил Колесов — Олег Дашков 1 : 1, 2 : 0

Финал 
Андрей Федотов — Гаврил Колесов 1 : 1, 2 : 0

Матч за 3-е место 
Муродулло Амриллаев — Олег Дашков 1 : 1, 1 : 1

Матчи за 5-8-е место 
Фуад Бахтиозин — Валерий Гребёнкин 0 : 2

Марат Гулян — Жерве Муангу 1 : 1, 0 : 2

Матч за 5-е место 
Валерий Гребёнкин — Жерве Муангу 2 : 0

Матч за 7-е место 
Фуад Бахтиозин — Марат Гулян 1 : 1, 0 : 2

Быстрые шашки (рапид)

Молниеносные шашки (блиц)

Ссылки 
 Результаты основной программы
 Результаты рапида и блица

Чемпионаты мира в России
2018 год в шашках
2018
Международные соревнования по русским шашкам в России
Спортивные соревнования в Нижневартовске
Октябрь 2018 года
Ноябрь 2018 года